Gradovi u Rumunjskoj:
 Boțești (Argeș, Rumunjska), županija Argeș
 Boțești (Vaslui, Rumunjska), županija Vaslui